El término neoclásico, un adjetivo, se usa en esta enciclopedia para referirse:

 al neoclasicismo, una tendencia estilística;
 al neoclacisismo, un periodo de la música;
 a la arquitectura neoclásica, una tendencia estética;
 a la economía neoclásica, una escuela de economía.